Могул может означать:
 Могул — вид лыжного фристайла.
 «Mogul» — бренд компьютерной техники монгольской компании MCS Electronics.
 «Могул» — американский трактор «Могул», производитель — Международная компания жатвенных машин.